Милард има више значења:
 Округ Милард (Јута)
 Милард (Мисури)